Фридрихштадт () — административный район Дрездена, расположенный на левом берегу реки Эльба.

Площадь 6,05 км², население 5 259 чел. (2003), плотность 869 чел./км².

История 
Впервые эта часть Дрездена была упомянута в грамоте саксонского маркграфа Дитриха Мейсенского в 1206 г. (в этой же грамоте впервые упоминался и сам Дрезден). Тогда это была ещё отдельно стоящая деревня Oztrov (в более позднем варианте Ostra). Старолужицкое название Озтров говорит само за себя — это был незатопляемый при наводнениях участок земли, находящийся западнее впадения реки Вайсеритц в Эльбу. В XV веке к Остре присоединяются расположенные ещё западнее две небольшие деревни Rostagk и Wernten. После того как в 1559 г. деревня попала в личное владение курфюрста Августа Первого, жители деревни были выселены, а на освобожденных площадях были устроены сельскохозяйственные угодья, с помощью которых осуществлялось снабжение продовольсвием двора курфюрста и дрезденской крепости. В последующее время здесь организовалось городское предместье Остра. А в 1730 году саксонский курфюрст Август Сильный в честь своего сына Фридриха Августа II переименовал предместье во Фридрихштадт. В 1835 году он был присоединён к Дрездену.

Достопримечательности 
 Старое католическое кладбище на Фридрихштрассе
 Дворец Брюль-Марколини, теперь больница Дрезден-Фридрихштадт
 Йенидце
 Дрезденский выставочный комплекс
 Школьный музей Дрездена

Изображения

Ссылки 
 
 

Районы Дрездена